Осек може бити:

 Осек (Нова Горица), насељено мјесто у општини Нова Горица, Горишка регија, Словенија
 Осек (Теплице), град у округу Теплице, Устечки крај, Чешка Република
 Осек (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Осек (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Осек (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Осек (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Осек (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република